Wilde Salbei oder Wilder Salbei steht für:

 Salvia ×sylvestris, siehe Salbei#Verwendung
 wildwachsende Arten der Gattung Salbei, zum Beispiel
 Hain-Salbei
 Wiesensalbei
 Gewöhnlicher Wasserdost
 den Comanchenstamm Pohoi

Siehe auch:
 Salvia agrestis (Begriffsklärung)